Il doppio del torneo di tennis Parioli Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Shelby Cannon e Greg Van Emburgh che hanno battuto in finale Luis Lobo e Daniel Orsanic 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Shelby Cannon /  Greg Van Emburgh (Campioni)
 Francisco Montana /  Olli Rahnasto (semifinali)

 Per Henricsson /  Ola Jonsson (primo turno)
 Marcos Górriz /  Francisco Roig (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Parioli Challenger 1992